Maloca puede referirse a:
 Maloca (lugar), hace referencia a una casa comunal en la amazonia,
 Maloca (expedición), una táctica de amedrentamiento y secuestro de los colonos españoles contra los pueblos originarios en Chile y Argentina.